Cristo Negro puede referirse a:

Cristo Negro de Esquipulas, en Guatemala.
Cristo Negro de Portobelo, en la República de Panamá.
Cristo Negro de San Alfonzo, en Maracaibo, Venezuela.
Cristo Negro de Quezailica, en la República de Honduras.
Cristo Negro de Juayúa, en la República de El Salvador.
 Señor de los Milagros de Esquipulas de El Sauce, en la República de Nicaragua.
Cristo Negro (Manila), imagen católica de gran veneración en Filipinas.
Cristo Negro de Cáceres, imagen católica de España.
Cristo Negro de Daule , imagen católica de la República del Ecuador.